Географія — наука про земну поверхню.

Розділи географії 
 Фізична географія
 Економічна географія
 Соціально-економічна географія
 Політична географія
 Історична географія
 Стратегічна географія
 Військова географія
 Культурна географія
 Гуманітарна географія
 Лінгвістична географія
 Когнітивна географія
 Ботанічна географія
 Географія ґрунтів
 Географія промисловості
 Географія транспорту
 Хорологічна географія
 Рекреаційна географія
 Географія філателії
 Альтернативна географія
 Поведінкова географія
 Урбаністична географія
 Феміністична географія / Гендерна географія
 Часова географія / Географія часу

Географічні праці 
 Географія (Птолемей) 
 Географія (Страбон) 
 Вірменська Географія

Див. також 

 Геополітика
 Геологія